Henri-Charles Maniglier (1826-1901), sculpteur français ;
 Patrice Maniglier (1973), philosophe français.